Haubrich ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Haubrich-Gottschalk (1892–1944), deutsche Gynäkologin und Kinderärztin sowie Förderin der modernen Kunst
 Christina Haubrich (* 1971), deutsche Krankenschwester, Heilpraktikerin und Politikerin der Bündnis 90/Die Grünen, MdL
 Hans-Jürgen Haubrich (1941–2019), ehemaliger Leiter des Instituts für Elektrische Anlagen der RWTH Aachen
 Hartwig Haubrich (* 1932), Professor für Geographie
 Josef Haubrich (1889–1961), deutscher Kunstsammler und Mäzen
 Leo Haubrich (1896–1983), deutscher Schriftsteller
 Rainer Haubrich (* 1965), deutscher Journalist und Architekturkritiker
 Tess Haubrich (* 1990), australische Schauspielerin und Model
 Walter Haubrich (1935–2015), deutscher Journalist und Buchautor
 Werner Haubrich (* 1935), deutscher Pädagoge